Auguste Van der Brugge, Belgisch syndicalist en politicus
 Wessel van der Brugge, Nederlands slachtoffer van de Titanic-scheepsramp